Loma de las Flores kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Loma de las Flores, Veracruz, Atzalan, 
 Loma de las Flores, Jalisco, Zapotitlán de Vadillo, 
 Loma de las Flores, Puebla, Chichiquila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar